Der Trang Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Trang, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2010 gegründet. Der Verein startete in der dritten Liga, der damaligen Regional League Division 2. Man spielte bis 2016 in der South-Region.
Nach der Ligareform 2017 spielte der Verein in der Thai League 3. Bis heute spielt der Verein in der Lower-Region.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Trang Municipality Stadium oder auch Trang Provincial Stadium (Thai: สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง หรือ สนามกีฬาจังหวัดตรัง) in Trang aus. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion mit einem Fassungsvermögen von 4789 Zuschauern.

Spielstätten seit 2010

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 – South
 2010 – 2. Platz
 2012 – Meister

Aktueller Kader

Beste Torschützen seit 2017

Trainer

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Trang FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Trang FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Trang FC bei facebook.com

Trang, FC
Gegründet 2010
Sport (Trang)